Кайнар ( — родник, источник) может означать (с татарского языка означает «горячее, горячий» и т. п.):

Населённые пункты

Казахстан 
 Кайнар — село в Кокпектинском районе Абайской области.
 Кайнар — село в составе городской администрации Семея Абайской области.
 Кайнар (быв. Кзылту) — село в Аккольском районе Акмолинской области
 Кайнар (быв. Октябрьское) — аул в Алгинском районе Актюбинской области
 Кайнар — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Кайнар — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Кайнар — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Кайнар (быв. МОПР) — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Кайнар — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Кайнар — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Кайнар (быв. Октябрьское) — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кайнар (быв. Сергеевка) — аул в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кайнар — разъезд в Байзакском районе Жамбылской области.
 Кайнар (ранее Благовещенка) — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Кайнар (до 2022 — Новенькое) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Кайнар (быв. Щербаковское) — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Кайнар — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Кайнар — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.
 Кайнар — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Кайнар — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Кайнар — село в Кара-Бууринском районе Таласской области.

Узбекистан 
 Кайнар — кишлак (выселок) в Ахангаранском районе Ташкентской области

Другое 
 Кайнар (река) — река в Молдавии, приток Реута.
 Кайнар (футбольный клуб) — футбольный клуб из Талдыкоргана.
 Кайнар (университет) — университет в Алматы.
 Кайнар (издательство) — издательство в СССР.
 Кайнар АКБ — аккумуляторный завод в Талдыкоргане.
 Кайнар, Йозеф (1917—1971) — чешский поэт-лирик, драматург.

См. также 
 Кайнары